Prinsesse Thyra har flere betydninger:

 Prinsesse Thyra (1853-1933) – Prinsesse af Danmark datter af Christian 9.
 Prinsesse Thyra (1880-1945) – Prinsesse af Danmark datter af Frederik 8.